

Automobili 
SSC Aero – supercar statunitense prodotta dalla Shelby Super Cars
Morgan Aero 8 – cabriolet della britannica Morgan Motor Company

Aziende 
Aero Vodochody – azienda aeronautica ceca

Fumetti 
 Aero – Personaggio dei fumetti Marvel Comics

Informatica 
Windows Aero – shell grafica 3D sviluppata da Microsoft per il sistema operativo Windows Vista e successivi.
.aero – dominio di primo livello dedicato all'aviazione, introdotto nel 2002; il registro è tenuto dalla Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA)

Musica 
AERO – compilation di Jean-Michel Jarre

Altri progetti